Misery (engl. Misere, Elend, Leid) steht für:
 Misery FR, Ortschaft in der Gemeinde Misery-Courtion im Kanton Freiburg, Schweiz
 Misery (Somme), Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Misery Beach, Western Australia
 Misery Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Kultur:
 Misery, englischer Originaltitel eines Romans von Stephen King, siehe Sie (Stephen King)
 Misery (Film), Titel der Verfilmung dieses Romans
 Misery (Album), Studioalbum der deutschen Thrash-Metal- und Crossover-Band Rostok Vampires
 Misery (australische Band), ehemalige australische Death-Metal-Band
 Misery (US-amerikanische Band), US-amerikanische Crustband
 Misery (Lied), Lied aus dem Jahr 1963 der britischen Beatband The Beatles

Siehe auch:
 Misery Bear